Online e offline
Jogo on-line
On Line Editora - editora brasileira

Desambiguação